Staatsschauspiel ist der Name folgender Theater:

 Bayerisches Staatsschauspiel, München
 Staatsschauspiel Dresden
 Staatsschauspiel Stuttgart, siehe Staatstheater Stuttgart

Siehe auch: 

Liste von Staatstheatern
Staatsschauspieler